Евсюко́в (Евсюко́ва) — русская фамилия. Известна с XVII века как дворянская фамилия Курской губернии Известные носители:
 Евсюков, Алексей Павлович (1949—2021) — советский и российский музыкант, пианист и композитор, аккомпаниатор Иосифа Кобзона с 1979 по 2018 год, Народный артист России (2002).
 Евсюков, Валентин Александрович (1926—1990-е) — советский горняк, Герой Социалистического Труда.
 Евсюков, Василий Григорьевич (1928—2018) — советский строитель, бригадир каменщиков, Герой Социалистического Труда.
 Евсюков, Виктор Александрович (род. 1956) — советский и казахстанский легкоатлет
 
 Евсюков, Денис Викторович (род. 1977) — российский убийца, приговорённый к пожизненному лишению свободы; бывший майор милиции.
 Евсюков, Евгений Афанасьевич (род. 1950) — советский легкоатлет (спортивная ходьба), заслуженный тренер России.
 Евсюков, Иван Петрович (1923—1995) — Герой Социалистического Труда, комбайнёр колхоза «Заветы Ильича» Ровеньского района Белгородской области.
 
 
 Евсюков, Юрий Степанович (род. 1948) — украинский актёр, заслуженный артист Украины.

 Евсюкова, Елизавета Николаевна (1957—2012) — советский и российский хормейстер, педагог, заслуженная артистка России.
 Евсюкова, Татьяна Всеволодовна — российский лингвист.

См. также 
 Евсеев

Примечания